Рюбель — фамилия.

Известные носители:
 Рюбель, Максимилиан (1905—1996) — марксистский историк и теоретик либертарного коммунизма.
 Рюбель, Эдуард (1876—1960) — швейцарский исследователь растений и общественный деятель.